Cillei Anna néven ismertek a következő személyek:

 Cillei Anna muraui úrnő
 Cillei Anna ortenburgi grófné
 Cillei Anna lengyel királyné (1380/81–1416)
 Cillei Anna nádorné (1384 körül–1439)